Liberi (Itàlia), municipi de la prov. de Caserta, a la Campània
 Liberi I, Papa de Roma entre el 352 i el 366
 Petrus Marcellinus Felix Liberius (c. 465 - c. 554), aristòcrata i oficial romà